Biathlonowy sprint mężczyzn na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010 odbył się 14 lutego w Whistler Olympic Park. Była to pierwsza konkurencja biathlonowa, męska podczas tych igrzysk.

Faworyci 
Sprint jest najczęściej rozgrywaną konkurencją biathlonową. Przed zimowymi igrzyskami olimpijskimi w Vancouver, biathloniści sześciokrotnie rywalizowali w biegu sprinterskim, który zaliczany był do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata 2009/2010. Pierwsze start 5 grudnia Östersund zakończył się triumfem Norwega Ole Einara Bjørndalena, który wyprzedził swojego rodaka Emila Hegle Svendsena oraz Tima Burke ze Stanów Zjednoczonych. Bjørndalen wygrał także zawody tydzień później 11 grudnia Hochfilzen, zaś pozostałe miejsca na podium wywalczyli reprezentanci Rosji Nikołaj Krugłow oraz Jewgienij Ustiugow. Trzeci raz zawodnicy rywalizowali w sprincie 19 grudnia w słoweńskiej Pokljuce. Najlepszy okazał się Iwan Czeriezow z Rosji. Drugie miejsce na podium zajął Austriak Dominik Landertinger, a trzecie Szwajcar Thomas Frei. Kolejny raz w sprincie biathloniści startowali dwukrotnie w Niemczech, odpowiednio w 9 stycznia Oberhofie oraz 13 stycznia Ruhpolding. Pierwszy raz zwyciężył Ustiugow, pokonując na mecie reprezentanta gospodarzy Michaela Greisa oraz Szweda Carla Johana Bergmana. W drugim starcie wygrał Svendsen przed Bjørndalenem oraz Greisem. Ostatni raz biathloniści do rywalizacji w sprincie przystąpili we Włoskiej Anterselvie. W ostatnim sprawdzianie przedolimpijskim triumfował Niemiec Arnd Peiffer. Drugie miejsce zajął Landertinger, zaś trzeci był rodak Peiffera, Christoph Stephan.

Obrońcą tytułu z poprzednich zimowych igrzysk olimpijskich był nie startujący już Niemiec Sven Fischer. Pozostałe medale wywalczyli reprezentanci Norwegii Halvard Hanevold oraz niepowołany na ZIO w Vancouver Frode Andresen. Aktualnym mistrzem świata był Ole Einar Bjørndalen, który w Pjongczangu okazał się lepszy od innych Norwegów Larsa Bergera oraz Halvarda Hanevolda.

Przebieg rywalizacji 
Opracowano na podstawie materiału źródłowego:

Bieg sprinterski mężczyzn na zimowych igrzyskach olimpijskich w Vancouver rozpoczął się 14 lutego o godzinie 20:15 czasu środkowoeuropejskiego. Do rywalizacji przystąpiło osiemdziesięciu ośmiu zawodników. Każdy sportowiec miał za zadanie przebiec trzy okrążenia po 3,3 km. Po pierwszym okrążeniu odbywało się strzelanie w pozycji leżącej zaś po drugim w pozycji stojącej. Zawodnicy startowali co trzydzieści sekund.

Pierwsze okrążenie 
Pierwszych dziesięciu zawodników po pierwszym strzelaniu:

Drugie okrążenie 
Pierwszych dziesięciu zawodników po pierwszym strzelaniu:

Wyniki

Bibliografia 

  vancouver2010.com

Przypisy 

Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2010